Immunity — четвертий студійний альбом англійського музиканта та продюсера Джона Гопкінс. Реліз альбому відбувся 4 червня 2013 на лейблі Domino.

Треклист

Примітки 

Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми